Het Schip (tijdschrift), 14-daagsch Tijdschrift, waarin opgenomen het Maandblad „Scheepsbouw en Scheepvaart", tevens orgaan van de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied, het Scheepvaartkundig Instituut en Museum en den Centralen Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland
Museum Het Schip